TNT (T.N.T.) — акронім, який може означати:

 TNT (T.N.T.) — Тринітротолуол (тротил, тол), одна з найпоширеніших вибухових речовин.
 Також TNT іноді неправильно називають динаміт.
 TNT (гурт) — норвезький гард-рок гурт.
  (Télévision numérique terrestre) — цифровий стандарт мовлення французького телебачення.
 TNT — Template Numerical Toolkit — бібліотека чисельних шаблонів у мові програмування C++.
 TNT — Turner Network Television — американський телевізійний канал.
 TNT N.V. — колишня нідерландська компанія експрес-доставки документів, посилок та корпоративних вантажів.
 TNT Post — колишній офіційний національний оператор поштового зв'язку в Нідерландах, який належав компанії TNT NV
 TNT Express — нідерландська компанія міжнародної індустрії експрес-доставки документів, посилок та корпоративних вантажів.
  (NV04) — серія відеокарт, що випускалися американською компанією Nvidia.
 T.N.T. — другий студійний альбом австралійського хард-рок-гурту AC/DC.
 «T.N.T.» — пісня з однойменного альбому.
 TNT: Evilution — одна з двох ігор, що входять у пакет Final Doom.

Скорочення